Ally – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Loira della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
Ally – comune francese situato nel dipartimento del Cantal nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Ally – romanzo di Karen Traviss
 Ally – versione speciale della serie televisiva Ally_McBeal
 Ally – termine che descrive persone eterosessuali e cisgender che sostengono il movimento LGBT